Moegle oder Mögle ist der Name von

 Fritz Mögle (1916–1986), österreichischer Architekt und Filmarchitekt
Jean Moeglé (1853–1938), Schweizer Fotograf
 Stephan Mögle-Stadel (* 1965), Publizist, Autor und Vorstandsmitglied der Internationalen Weltbürger-Stiftung, New York
 Willi Moegle (1897–1989), deutscher Sach- und Werbefotograf